Der Begriff Sonnenheiligtum bezeichnet:

Im Allgemeinen jede Art von Sonnentempel
In der Ägyptologie einen speziellen Tempeltyp der 5. Dynastie, siehe Sonnenheiligtum (Altes Ägypten)
In der Oberlausitz Felsen mit kalendarischer Sonnenbeobachtungsfunktion, siehe Sonnenheiligtümer der Oberlausitz